Персе́й (, , ) — личное мужское имя:

 Персей — герой древнегреческой мифологии, сын Зевса и Данаи, победитель Горгоны Медузы, спаситель Андромеды; царь Аргоса и Тиринфа, основатель Микен.
 Персей — сын царя Пилоса Нестора и Анаксибии, один из персонажей «Одиссеи».
 Персей — правитель Дардании, вместе со своей женой Филобией помогший примирению Лаодики и Акаманта.
 Персей из Кития (ок. 306 — ок. 243 до н. э.) — древнегреческий философ-стоик, друг и ученик Зенона Китийского.
 Персей Македонский (213—166 до н. э.) — последний македонский царь из династии Антигонидов (179—168 годах до н. э.); сын Филиппа V Македонского.
 Персей (ок. 150 до н. э.) — древнегреческий математик, открыватель спирических линий согласно Проклу и Гемину (см. кривая Персея).

Наука 
 Персей — созвездие северной части неба, названное в честь победителя Горгоны Медузы.
 Персей A — линзообразная галактика (S0) в созвездии Персей.
 Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея.
 Кластер Персея — скопление галактик в созвездии Персей.
 Молекулярные облака Персея — гигантские тёмные облака в молекулярном комплексе созвездия Персея.
 Рукав Персея — один из основных спиральных рукавов Млечного Пути.
 Сверхскопление Рыб—Персея — цепь скоплений галактик, одна из крупнейших структур в известной вселенной.
 Кривая Персея — плоская кривая 4-го порядка, задаваемая уравнением в декартовой системе координат, впервые описанная геометром Персеем.

Культура 
 «Персей» — бронзовая статуя Бенвенуто Челлини, созданная по заказу Козимо Медичи (1545—1554).
 «Персей» — опера Жан-Батиста Люлли по либретто Филиппа Кино на сюжет из поэмы Овидия «Метаморфозы» (Париж, 1682).
 «Персей» — мультипликационный фильм Александры Снежко-Блоцкой (СССР, 1973).
 «Персей» — информационно-рекламная газета, издаваемая в Южном административном округе Москвы с 1995 года.
 «Персей» — французская электронная библиотека журналов по общественным наукам, созданная в 2005 году.

Техника 
 «Персей» — первое советское научно-исследовательское судно (заложено как «Онега» в 1916, спущено на воду в 1922, потоплено немецкой авиацией в 1941).
 «Персей» — сверхзвуковая крылатая ракета, разрабатываемая франко-британским консорциумом MBDA.
 «Персей» — разрабатываемый Роскосмосом разгонный блок.

См. также 
 
 Персея
 Perseus Books Group